Öhmans kan avse:

Öhman Fondkommission
Öhmans varuhus – en TV-serie, se Varuhuset